Sezon (2001) był 57. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 16 kwietnia 2001 i trwały do 28 października 2001. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobyli Thorstein Helstad (SK Brann), Frode Johnsen (Rosenborg BK) oraz Clayton Zane (Lillestrøm SK), którzy strzelili po 17 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 7 listopada 2001Bryne FK - Hamarkameratene 3-0
 10 listopada 2001Hamarkameratene - Bryne FK 0-0

Zespół Bryne FK utrzymał się w I lidze.

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2001 w piłce nożnej
2001 w Norwegii